Matteo Berrettini era il campione in carica, ma ha scelto di non partecipare poiché stava ancora gareggiando agli Open di Francia 2021.

In finale Marin Čilić ha sconfitto Félix Auger-Aliassime con il punteggio di 7-6(2), 6-3.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Denis Shapovalov (quarti di finale)
  Hubert Hurkacz (secondo turno)
  Félix Auger-Aliassime (finale)
  Alex De Minaur (quarti di finale)

  Nikoloz Basilašvili (secondo turno)
  Ugo Humbert (quarti di finale)
  Adrian Mannarino (primo turno)
  John Millman (ritirato)

Wildcard 

  Dustin Brown (primo turno)
  Yannick Hanfmann (secondo turno)
  Rudolf Molleker (primo turno)

  Jurij Rodionov (semifinale, ritirato)
  Dominic Stricker (quarti di finale)

Qualificati 

  James Duckworth (secondo turno)
  Peter Gojowczyk (secondo turno, ritirato)

  Altuğ Çelikbilek (primo turno) 
  Radu Albot (primo turno)

Lucky loser 

  Il'ja Ivaška (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Mercedes Cup 2021